Aneby peut faire référence à:
 Åneby, un village de Norvège ;
 Aneby, une commune de Suède ;
 Aneby, une ville de Suède ;
 Ahneby (en danois: Åneby), une commune allemande située dans le land du Schleswig-Holstein.